Die folgende Liste ist eine Aufzählung jener Personen, die Äbte des Stiftes Rein in der Steiermark waren. Aufgeführt werden auch vorübergehende Amtsinhaber wie Administratoren und Prioren. Die in Klammern gesetzten Beinamen sind nicht authentisch. Das Stift Rein existiert seit 1129. Vom 8. Juni 2010 bis zum 9. März 2015 war Christian Feurstein der 57. Abt des Stiftes. Seit dem 24. September 2018 wird das Stift von Philipp Helm geleitet.

Literatur 
 
 Emmerich Beneder: Abt Hermann von Rein (1439–1470). 1965.

Einzelnachweise 

Rein
!